Natasha () est un prénom féminin d'origine russe mais aussi française. C'est une forme diminutive du prénom Natalie originaire des pays slaves et notamment de Russie. 
Ce diminutif est devenu un prénom à part entière dans les pays d'Europe et ailleurs, grâce au roman Guerre et Paix de Léon Tolstoï, et l'orthographe Natacha, forme francisée de Natasha, est l'une des plus représentées en Europe de l'Ouest.

Personnalités 
 Natasha Barrett (1972-) est une compositrice britannique ;
 Natasha Beaulieu (1964-) est une écrivain québécoise ;
 Natasha Bedingfield (1981-) est une chanteuse britannique ;
 Natasha Bradley (né 1988-) est une chanteuse américaine ;
 Natasha Gregson Wagner (1970-) est une actrice américaine ;
 Natasha Guinaudeau (1963-) est une actrice française ;
 Natasha Henstridge (1974-) est une actrice canadienne ;
 Natasha Lako (1948-) est une poétesse et romancière albanaise ;
 Natasha Lyonne (1979-) est une actrice et productrice américaine ;
 Natascha McElhone (1971-) est une actrice britannique ;
 Natasha Melnick (1984-) est une actrice américaine ;
 Natasha Negovanlis (1990-) est une actrice canadienne ;
 Natasha Richardson (1963- 2009) est une actrice britannique ;
 Natasha St-Pier (1981-) est une chanteuse acadienne ;
 Natasha Zvereva (1971-) est une joueuse de tennis soviétique puis biélorusse.

Cinéma et télévision 
 Natasha est un film argentin réalisé par Eber Lobato en 1974 ;
 Natasha est un film britannique réalisé par Jag Mundhra en 2007 ;
  est un film canadien réalisé par David Bezmozgis en 2015.

Jeux vidéo 
 Natasha Nikochevski est un personnage de la série de jeux vidéo Commandos ;
 Natasha Volkova, commando dans le jeu vidéo Alerte Rouge 3.

Voir aussi 

Prénom féminin
Prénom russe
Homonymie de titre
Prénom français
pl:Natasza